Тимчак Микола Михайлович — український поет.
 Тимчак Микола Юрійович — радянський футболіст.
 Тимчак Ніна Петрівна (1950) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.

Українські прізвища